Vladimir Morozov può riferirsi alle seguenti persone:
 Vladimir Morozov (n. 1992) – pattinatore russo
 Vladimir Morozov (n. 1992) – nuotatore russo
 Vladimir Morozov (n. 1940) – canoista sovietico
 Vladimir Morozov (n. 1952) – canoista sovietico